Амний:

 Амний Аниций Юлиан — римский политик и консул IV века
 Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Паулин Гонорий — римский государственный деятель середины IV века и консул 334 года